Apáti (variante: Apati, Apáthy, Apatie, Apatiei) este un nume de familie care se poate referi la:

 Miklós Apáti, scriitor, poet și jurnalist maghiar
 Miklós Apáti Madár (1662? 1724), scriitor, filozof și memorialist maghiar
 István Apáthy, zoolog mahghiar de la Universitatea Franz Joseph din Cluj.

Vezi și 
 Apalina, o zonă a orașului Reghin, județul Mureș
 Apateu (în ), localitate în județul Arad
 Opatovce (Apáti)
 Apateu

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ungurești